Тогжан Бакытжанкызы Кожалиева (; родилась 10 сентября 1972, Алматы, КазССР) — казахстанский общественный деятель, основатель благотворительного фонда HAQ «Халыққа адал қызмет» ().

Биография 
В 1994 году окончила Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. В 2005 году стала магистром по специальности «Международный бизнес» во Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, получив степень MBA.

Деятельность 
В 1994 году — преподаватель Казахского Государственного женского педагогического института.

В период с 1996 по 1999 год руководила молодежным крылом Либерального движения Казахстана.

В 1999 году стала экспертом Института востоковедения в Москве.

В 2003—2010 годах занимала руководящие должности заместителя директора по продажам, управляющего директора и заместителя Председателя Правления в казахстанской дочке международного страхового холдинга «Allianz SE».

В 2009—2013 годах — заместитель генерального директора в АО «Медикер».

С 2010 по 2017 годы — исполнительный директор в Ассоциации «KazEnergy».

В 2017—2018 годах — советник ректора в Казахстанско-Британском техническом университете.

В 2019 году создала благотворительный фонд «Халыққа адал қызмет» (HAQ) и «Коалицию гражданских инициатив».

Осенью 2019 года Кожалиевой инициирована попытка регистрации новой партии «Халыққа адал қызмет». В регистрации было отказано министерством юстиции Казахстана.

В 2020 году ее фонд оказывал благотворительную помощь населению в период пандемии Covid-19.

В 2021 году в преддверии проведения Парламентские выборы в Казахстане на своих страницах в facebook опубликовала посты с призывом голосовать «против всех» зачеркнув бюллетень избирателя.

В 2022 году являясь руководителем гражданского объединения "Ел болашағы", Тогжан Кожалиева помогала мирным жителям, ставшим жертвами войны в Украине. За 5 дней было собрано 100 млн тенге. В рамках акции помощи Украине было собрано активистами более 180 млн тенге.

В марте 2022 года произошел скандал — гражданский активист Антон Бударов обвинил Кожалиеву в некорректном ведении дел. По словам Бударова, сбор был открыт для гуманитарной помощи Украине, а на пресс-конференциях с Тогжан Кожалиевой выяснилось, что деньги она отправила на покупку экипировки для солдат ВСУ. Также Бударов заявил о российском гражданстве Кожалиевой.

Указом Президента РК К-Ж.Токаева от 7 марта 2022 года Тогжан Кожалиева награждена «медалью Шапагат».

В 2022 году также получила грамоту верховной рады Украины за заслуги перед украинским народом.

Общественница Тогжан Кожалиева в программе «Осторожно, Собчак» рассказала, что военных предметов, в том числе и бронежилетов, среди посылок нет. От таких заявок пункт сбора гуманитарной помощи для Украины отказывается.

10 апреля 2022 года активистка опровергла слухи о том, что она является гражданкой России.

В декабре 2022 года выпущена книга «Деколонизация Казахстана» Мустояповой Айнаш, спонсором и организатором издания книги выступила Кожалиева Тогжан и её фонд HAQ.

17 февраля 2023 года Кожалиева зарегистрировалась кандидатом в депутаты мажилиса парламента РК по одномандатному территориальному избирательному округу № 4 г. Алматы.

Семья 
Есть дочь, разведена. Была замужем за младшим братом экс-депутата мажилиса парламента РК Бекболата Тлеухан Мейрамом Тлеухан.

Членство 
Кожалиева является членом следующих общественных советов в государственных организациях:
 Общественный совет совета города Алматы
 Общественный совет совета Мажилис РК
 Общественный совет МЭГПР РК, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстана
 Общественный совет при ТОО «СК-Фармация»

Примечания

Ссылки 
 Тогжан Кожалиева, HAQ: «Тех, кого сегодня преследуют, мы завтра увидим во власти» exclusive.kz (1 июня 2020 года)
 Когда в Казахстане появятся свои Зеленские и Саакашвили forbes.kz (01 февраля 2023)
 Тогжан Кожалиева, HAQ: «Население к протестам не готово» exclusive.kz (3 ноября 2020 года)